Plaats in Indonesië
 Tileng (Girisubo), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Tileng (Dagangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java